Ausbau steht für:
 eine Herstellungsstufe bei der Weinherstellung, siehe Ausbau (Wein)
 eine Methode bei der luftabgeschlossenen Weinherstellung, siehe Reduktiver Ausbau (Wein)
 die technische und/oder gestalterische Fertigstellung eines im Rohbau vorhandenen Gebäudes, der Innenausbau
 die Erweiterung eines bestehenden Verkehrsweges zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit, siehe Ausbauzustand
 die Absicherung und Abstützung von Grubenräumen, Tunnel und Stollen im Bergbau, siehe Grubenausbau
 Ausbau (Siedlungsform), ein Wohnplatz (z. B. mit Neu- oder Aussiedlerhöfen) außerhalb eines Dorfes

Eigennamen von Orten:
 Ausbau (Angermünde), Siedlungsplatz von Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau (Bestensee), Wohnplatz von Bestensee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Ausbau (Borkow), Wohnplatz von Borkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Brahlstorf), Wohnplatz von Brahlstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Casekow), Siedlungsplatz von Casekow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau (Dallgow-Döberitz), Gemeindeteil von Dallgow-Döberitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ausbau (Dömitz), Wohnplatz von Dömitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Eldena), Wohnplatz von Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Felixsee), Siedlungsplatz von Felixsee, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Ausbau (Gammelin), Wohnplatz von Gammelin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Göritz), Wohnplatz von Göritz, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau (Grambow), Wohnplatz von Grambow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Granzin), Wohnplatz von Granzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Groß Pankow), Wohnplatz von Groß Pankow (Prignitz), Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau (Gülitz-Reetz), Wohnplatz von Gülitz-Reetz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau (Gumtow), Wohnplatz von Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau (Havelberg), Wohnplatz von Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ausbau (Heinrichswalde), Wohnplatz von Heinrichswalde, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Jatznick), Wohnplatz von Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Joachimsthal), Wohnplatz von Joachimsthal, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Ausbau (Karrenzin), Wohnplatz von Karrenzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Kirch Jesar), Wohnplatz von Kirch Jesar, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Kloster Lehnin), Siedlungsplatz von Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Ausbau (Kuhstorf), Wohnplatz von Kuhstorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Kümmernitztal), Wohnplatz von Kümmernitztal, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau (Letschin), Siedlungsplatz von Letschin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ausbau (Lübtheen), Wohnplatz von Lübtheen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Luckaitztal), Siedlungsplatz von Luckaitztal, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Ausbau (Nennhausen), Siedlungsplatz von Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ausbau (Neustadt-Glewe), Wohnplatz von Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Nordwestuckermark), Siedlungsplatz von Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau (Papendorf), Wohnplatz von Papendorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Parchim), Wohnplatz von Parchim, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Penkun), Wohnplatz von Penkun, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Plau am See), Wohnplatz von Plau am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Plaue), Siedlungsplatz von Plaue, Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Ausbau (Pirow), Wohnplatz von Pirow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau (Premnitz), zwei Siedlungsplätze von Premnitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ausbau (Pritzwalk), Wohnplatz von Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau (Ramin), Wohnplatz von Ramin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Rittgarten), Wohnplatz von Nordwestuckermark, Brandenburg
 Ausbau (Rom), Wohnplatz von Rom, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Rothemühl), Wohnplatz von Rothemühl, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Sarnow), Ortsteil von Sarnow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Schmatzin), Wohnplatz von Schmatzin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Schwarzbach), Wohnplatz von Schwarzbach, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Ausbau (Schwedt/Oder), Siedlungsplatz von Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau (Spremberg), Siedlungsplatz von Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Ausbau (Stahnsdorf), Siedlungsplatz von Stahnsdorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Ausbau (Sternberg), Wohnplatz von Sternberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Stolpe), Wohnplatz von Stolpe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Strohkirchen), Wohnplatz von Strohkirchen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Toddin), Wohnplatz von Toddin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Vellahn), Wohnplatz von Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Viereck), Wohnplatz von Viereck, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Wittstock/Dosse), Wohnplatz von Wittstock/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ausbau (Witzin), Wohnplatz von Witzin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Zehdenick), Wohnplatz von Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau (Zehdenick, Ortsteil Ribbeck), Wohnplatz im Ortsteil Ribbeck der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau (Zepelin), Wohnplatz von Zepelin, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Ziegendorf), Wohnplatz von Ziegendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Ziesendorf), Wohnplatz von Ziesendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Zölkow), Wohnplatz von Zölkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Zossen), Wohnplatz von Zossen, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Ausbau (Zurow), Wohnplatz von Zurow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau (Züssow), Wohnplatz von Züssow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Namensteile von Orten:
 Ausbau Altenlinden, Wohnplatz von Barkhagen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau am See (Liebenwalde), Wohnplatz von Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau am See (Barkhagen), Wohnplatz von Barkhagen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Autobahn, Siedlungsplatz von Jacobsdorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ausbau Barkow, Wohnplatz von Barkhagen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Beerfelde, Gemeindeteil von Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ausbau Blau, Wohnplatz der Gemeinde Stechlin, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Brandmoor, ehemaliger Wohnplatz im Gebiet der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Ausbau Brückenkrug, Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Ausbau Brunk, Siedlungsplatz von Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Casekower Straße, Siedlungsplatz von Casekow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Darß, Wohnplatz von Gehlsbach, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Döberitz, Wohnplatz der Stadt Premnitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ausbau Eichstädt, Wohnplatz der Gemeinde Oberkrämer, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Falkenthal, Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Garzer Mühle, Wohnplatz von Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ausbau Garzer Schleuse, Wohnplatz von Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ausbau Jänickendorf Gemeindeteil von Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ausbau Jerchel, Siedlungsplatz von Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ausbau Kietzmann, Siedlungsplatz von Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Kladrum, Wohnplatz von Zölkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau-Kreien, Wohnplatz von Kreien, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Kuhlhausen, Wohnplatz von Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Ausbau Lüder, Siedlungsplatz von Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Lutheran, Wohnplatz von Lübz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Mögelin, Wohnplatz der Stadt Premnitz, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ausbau Mon-Caprice, Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Mürower Straße, Siedlungsplatz von Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Nietwerder, Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ausbau Nord, Siedlungsplatz von Plattenburg, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ausbau Ost, Siedlungsplatz von Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ausbau Rickbyhl, Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Rüthnick, Wohnplatz der Gemeinde Rüthnick, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ausbau Pinnower Weg, Siedlungsplatz von Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Schäferei, Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Siedlung, Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Thalmühle, Wohnplatz von Ruhner Berge, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Tiefensee, Siedlungsplatz von Höhenland, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ausbau Türkendorf, Siedlungsplatz von Spremberg, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Ausbau Wackerberge, Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ausbau Wanzlitz, Wohnplatz von Grabow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau Weidendamm, Siedlungsplatz von Grünow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Welsower Weg, Siedlungsplatz von Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau West, Siedlungsplatz von Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Ausbau Wilsickow, Wohnplatz von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ausbau Wulkow, Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Ausbau Zölkow, Wohnplatz von Zölkow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau 1, Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Ausbau 2, Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Bammer Ausbau, Siedlungsplatz von Nennhausen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Bandelow Ausbau, Siedlungsplatz von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Bantin-Ausbau, Wohnplatz von Zarrentin am Schaalsee, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Barenthin Ausbau, Siedlungsplatz von Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Battin Ausbau, Siedlungsplatz von Brüssow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Beiersdorf Ausbau, Siedlungsplatz von Beiersdorf-Freudenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Boddin Ausbau, Wohnplatz von Wittendörp, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Brielow Ausbau, Siedlungsplatz von Beetzsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Brielower Ausbau, Siedlungsplatz von Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Broock Ausbau, Wohnplatz von Lübz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Brück-Ausbau, Gemeindeteil von Brück, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Brügge-Ausbau, Siedlungsplatz von Halenbeck-Rohlsdorf, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Bückwitz-Ausbau, Siedlungsplatz von Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Burow-Ausbau, Siedlungsplatz von Pirow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Büttners Ausbau, Siedlungsplatz von Wandlitz, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Darze Ausbau, Wohnplatz von Rom, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Drewitz Ausbau, Gemeindeteil von Bleyen-Genschmar, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Drispeth Ausbau, Wohnplatz von Zickhusen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Eickstedt Ausbau, Siedlungsplatz von Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ellershagen-Ausbau, Siedlungsplatz von Halenbeck-Rohlsdorf, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Freienwalder Ausbau, Siedlungsplatz von Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Fuchsberge Ausbau, Siedlungsplatz von Letschin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Gallin Ausbau, Wohnplatz von Gallin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Garwitz Ausbau, Wohnplatz von Lewitzrand, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Görslow Ausbau, Wohnplatz von Leezen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Kreutz Ausbau, Gemeindeteil von Groß Kreutz (Havel), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Heinrichshofer Ausbau, Gemeindeteil von Gartz (Oder), Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hohen Woos Ausbau, Wohnplatz von Vielank, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Hoppenrade-Ausbau, Gemeindeteil von Wustermark, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kappen Ausbau, Wohnplatz von Zinnowitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Karbow Ausbau, Wohnplatz von Gehlsbach, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Klein Krams Ausbau, Wohnplatz von Alt Krenzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kolrep Ausbau, Siedlungsplatz von Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Kraak Ausbau, Wohnplatz von Rastow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Krewelin Ausbau, Wohnplatz von Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kuppentin Ausbau, Wohnplatz von Gallin-Kuppentin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Mentin Ausbau, Wohnplatz von Ruhner Berge, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Milow Ausbau, Wohnplatz von Milow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Milow-Ausbau, Siedlungsplatz von Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Nauener Ausbau, Wohnplatz von Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Neubarnimer Ausbau, Siedlungsplatz von Letschin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Neuhof Ausbau, Siedlungsplatz von Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Nechlin Ausbau, Siedlungsplatz von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Nostorf Ausbau, Wohnplatz von Nostorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Nudow-Ausbau, Gemeindeteil von Nuthetal, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Pampow Ausbau, Wohnplatz von Pampow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Peckatel Ausbau, Wohnplatz von Plate, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnow Ausbau, Wohnplatz von Pinnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Potzlower Ausbau, Siedlungsplatz von Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Presek Ausbau, Wohnplatz von Hülseburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Quassel Ausbau, Wohnplatz von Lübtheen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Radinkendorf Ausbau, Siedlungsplatz von Beeskow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Rietz-Ausbau, Siedlungsplatz von Treuenbrietzen, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Rogahn Ausbau, Wohnplatz von Klein Rogahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Rüdnitzer Ausbau, Siedlungsplatz von Oderaue, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ruest-Ausbau, Wohnplatz von Mestlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sehlsdorf Ausbau, Wohnplatz von Techentin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Semlin-Ausbau, Siedlungsplatz von Rathenow , Landkreis Havelland, Brandenburg
 Steckelsdorfer Ausbau, Siedlungsplatz von Rathenow, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Stradow Ausbau, Siedlungsplatz von Vetschau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Tantow Ausbau, Siedlungsplatz von Tantow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Taschenberg Ausbau, Siedlungsplatz von Uckerland, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Vielitz Ausbau, Siedlungsplatz von Vielitzsee, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Walsmühlen Ausbau, Wohnplatz von Dümmer, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Wangelin Ausbau, Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Weitgendorf-Ausbau, Wohnplatz von Putlitz, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Wessentin Ausbau, Wohnplatz von Lübz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zapel-Ausbau, Wohnplatz von Zapel, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Zarenthin Ausbau, Wohnplatz von Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Ziegelei Ausbau, Wohnplatz von Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Zülow Ausbau, Wohnplatz von Zülow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch: